Нехворощ — название населённых пунктов на Украине:

 Нехворощ — в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Нехворощ —  в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.